Hyla gratiosa és una espècie de granota que es troba als Estats Units (des de Carolina del Nord fins a Florida i l'est de Louisiana).

Referències 

 Informació sobre aquesta espècie de granota. 

Gratiosa